Боич — сербская фамилия. Известные носители:
 Георгий (Боич) (1908—1946) — иеромонах Сербской православной церкви, четник.
 Боич, Милутин (1892—1917) — сербский поэт, участник Первой мировой войны.
 Боич, Марко (род. 1988) — черногорский волейболист.